Broch
 Broch de Gurness
 Francisco Broch Llop (Vila-real, 1884 – Florència, 1980), professor, escultor i lingüista valencià.
 Ole Jacob Broch (1818-1889), matemàtic, físic i polític noruec.
 Vicente Pla Broch (Castelló de la Plana, 1923 - 1998), polític i comerciant valencià.